Центерадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Центерадзе, Владимир Илларионович (1905 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Центерадзе, Тамара Самсоновна (1916 — ?) — Герой Социалистического Труда.